Конколевница-Всходня () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радзыньский повят, Люблинское воеводство. Население — 8529 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бжозовица-Дужа
 Бжозовица-Мала
 Грабовец
 Юрки
 Конколевница-Полуднёва
 Конколевница-Пулноцна
 Конколевница-Всходня
 Липняки
 Милоляс
 Мосциска
 Ольшевница
 Польсковоля
 Рудник
 Сокуле
 Турув
 Выгнанка
 Зосиново
 Жаковоля-Попшечна
 Жаковоля-Радзыньска
 Жаковоля-Стара

Соседние гмины 
 Гмина Дрелюв
 Гмина Лукув
 Гмина Мендзыжец-Подляски
 Гмина Радзынь-Подляски
 Гмина Тшебешув
 Гмина Улян-Маёрат

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства